Velema is de herkomstnaam van het geslacht Velema uit het Groningse dorp Veele

De Nederlandse christelijk gereformeerde predikantenfamilie Velema:
 Hendrik Velema (1889-1948), predikant;
 Jan Hendrik Velema (1917-2007), predikant, radiopresentator en omroepvoorzitter;
 Hendrik Johannes Theodorus Velema (1954), predikant;
 Koenraad Johannes Velema (1922-1997), predikant;
 Willem Hendrik Velema (1929-2019), predikant en hoogleraar;
 Arjen Willem Velema (1956), legerpredikant;

Andere Nederlandse personen met de familienaam Velema:
 Gerry Velema (1956), christelijk schrijfster;
 Wyger Velema (1955), historicus en hoogleraar.